Biologia e genética
 Codominância
 Alelo / Gene dominante

 Matemática
 Matriz estritamente diagonal dominante

 Música
 Acorde dominante
 Dominante (música)

 Sociologia e teoria política
 Classe dominante
 Sistema de partido dominante

Desambiguação

no:Dominant
sk:Dominant
uk:Домінування